Dio turnira u rukometu na Olimpijskim igrama u Pekingu se održao od 10. do 24. kolovoza u Pekingu.

Izlučna natjecanja

Prvi krug

Skupina A

Sva vremena održavanja utakmica su prema kineskom standardnom vremenu (UTC+8)

Skupina B

Sva vremena održavanja utakmica su prema kineskom standardnom vremenu (UTC+8)

Faza izbacivanja

Sva vremena održavanja utakmica su prema kineskom standardnom vremenu (UTC+8)

Četvrtfinale

Utakmice za plasman

Polufinale

Utakmica za 7. i 8. mjesto

Utakmica za 5. i 6. mjesto

Utakmica za treće mjesto

Finale

Plasmani i statistike

Športovi na OI 2008.
Rukomet na Olimpijskim igrama